Luis Gil se puede referir a:

Personas
Luis León Sánchez Gil (1983-), ciclista español;
Luis-Tomás Melgar Gil (1932-), ex guionista y director de televisión español;
Luis Alberto Gil , ex-senador y parapolítico colombiano;
Luis López Gil (1975-), futbolista español;
Luis Gil Fernández (1927-), escritor e historiador español;
Luis Gil Borja (1964-), dentista y dirigente universitario mexicano;
Jose Luis Gil (1957-), actor de doblaje español;
Luis Gil (1993-), futbolista estadounidense;

Lugares
Villa Luis Gil Pérez, localidad mexicana del estado de Tabasco;